Prova (direito), um meio (documento, circunstância, testemunho etc.) que pode servir, direta ou indiretamente, para demonstrar a veracidade de um fato 
Prova matemática, argumento lógico capaz de demonstrar que um enunciado  é necessariamente verdadeiro
Prova (educação), exame que avalia o nível de conhecimento de uma pessoa acerca de um tema ou a habilidade de alguém para realizar determinada atividade

Localidades 

Prova (Mêda)

Desambiguações de topônimos